Otto Schmidt peut désigner :
 Otto Schmidt (1891-1956), un scientifique soviétique, mathématicien, astronome, géophysicien et homme d'État ;
 Otto Schmidt (1899-1969), un officier administratif et homme politique allemand ;
 Otto Schmidt (1902-1984), un homme politique allemand de la CDU ;
 Otto Schmidt (1842-1910), un juge prussien et député du Reichstag.